Probele sportive de atletism la Jocurile Olimpice de vară din 1968 s-au desfășurat în perioada 14 - 20 octombrie 1968 la Ciudad de México, Mexic. Au fost 36 de probe sportive, în care au concurat 1031 sportivi, din 93 de țări.

Stadionul Olimpic 
Probele au avut loc pe Stadionul Olimpic Universitar. Acesta a fost inaugurat în anul 1952.

Probe sportive

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 

  Athletics at the 1968 Summer Olympics, la olympedia.org

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1968
1968